Патті Шнідер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Аранча Санчес Вікаріо.

Сільвія Талая виграла титул, у фіналі перемігши Кончіта Мартінес з рахунком 6–0, 0–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw (WTA) 

Thalgo